Мальмо́р-сюр-Корре́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Ліможа, 19 км на південний захід від Тюля.

Історія 

1 січня 2016 року Мальмор-сюр-Коррез і Венарсаль було об'єднано в новий муніципалітет Мальмор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3403 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7598,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мальмор-сюр-Коррез на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Мальмор-сюр-Коррез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез